Burn-out, een psychologische term
Burn Out (album), een album uit 1986 van de band A Split-Second
Burnout (computerspelserie), een computerspelserie van Electronic Arts
Burnout (computerspel), het eerste spel uit de Burnout-serie
Burn-out (motorfiets), een manier om de achterband van een sprint- of dragrace-motor of -auto op te warmen